Hickory Hills puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
Hickory Hills (Illinois)
Hickory Hills (Misisipi)
Hickory Hills (Pensilvania)